Talca hace referencia a varios artículos:

Lugares en Chile 
 Talca, comuna y ciudad;
 Estación Talca, en la comuna chilena de Talca en la Región del Maule;
 Taller ferroviario Talca, taller ferroviario en la comuna chilena de Talca;

Enlaces externos